Patentblatt steht für

 Europäisches Patentblatt (= European patent bulletin = Bulletin européen des brevets), hrsg. vom Europäischen Patentamt (EPA), in  München nachgewiesen von 1978 bis 2004
 Patentblatt (Deutschland), von 1877 bis 2003 nachgewiesene Zeitschrift für Patente in Deutschland
 Patentblatt (Österreich), aktuelles Kundmachungsorgan des österreichischen Patentamts